I Thermotogae rappresentano un phylum del dominio Bacteria. Il phylum Thermotogae è composto da batteri Gram-negativi, anaerobi, e per la maggior parte termofili e ipertermofili.

Tassonomia
Questo phylum consiste di una sola classe (Thermotogae), quattro ordini (Thermotogales, Kosmotogales, Petrotogales, e Mesoaciditogales) e cinque famiglie (Thermatogaceae, Fervidobacteriaceae, Kosmotogaceae, Petrotogaceae, e Mesoaciditogaceae). Contiene un totale di 15 generi e 52 specie.

La seguente filogenesi è basata sul lavoro di All-Species Living Tree Project.

La tassonomia correntemente accettata è basata su List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LSPN) and the National Center for Biotechnology Information (NCBI).

 Phylum Thermotogae Reysenbach 2002 emend. Bhandari & Gupta 2014 [Thermotogaeota Oren et al. 2015]
 Classe Thermotogae Reysenbach 2002 [Togobacteria Cavalier-Smith 2002]
 Genere Caldotoga Xue et al. 1999
 Specie Caldotoga fontana Xue et al. 1999
 Ordine Thermotogales Reysenbach 2002 emend. Bhandari & Gupta 2014
 Famiglia Fervidobacteriaceae Bhandari & Gupta 2014
 Genere Fervidobacterium Patel et al. 1985
 Specie ?F. pennivorans Friedrich and Antranikian 1999
 Specie F. changbaicum Cai et al. 2007
 Specie F. gondwanense Andrews and Patel
 Specie F. islandicum Huber et al. 1991
 Specie F. nodosum Patel et al. 1985 (specie tipo)
 Specie F. riparium Podosokorskaya et al. 2011
 Genere Thermosipho Huber et al. 1989 emend. Ravot et al. 1996
 Specie ?T. ferriphilus Kendall et al. 2002
 Specie T. activus Podosokorskaya et al. 2014
 Specie T. affectus Podosokorskaya et al. 2011
 Specie T. africanus Huber et al. 1989 emend. Ravot et al. 1996 (specie tipo)
 Specie T. atlanticus Urios et al. 2004
 Specie T. geolei L'Haridon et al. 2001
 Specie T. globiformans Kuwabara et al. 2011
 Specie T. japonicus Takai and Horikoshi 2000
 Specie T. melanesiensis Antoine et al. 1997
 Famiglia Thermotogaceae Reysenbach 2002 emend. Bhandari & Gupta 2014
 Genere Pseudothermotoga Bhandari & Gupta 2014
 Specie P. elfii (Ravot et al. 1995) Bhandari & Gupta 2014 [Thermotoga elfii Ravot et al. 1995]
 Specie P. hypogea (Fardeau et al. 1997) Bhandari & Gupta 2014 [Thermotoga hypogea Fardeau et al. 1997]
 Specie P. lettingae (Balk, Weijma & Stams 2002) Bhandari & Gupta 2014 [Thermotoga lettingae Balk, Weijma & Stams 2002]
 Specie P. thermarum (Windberger et al. 1992) Bhandari & Gupta 2014 [Thermotoga thermarum Windberger et al. 1992]
 Specie P. subterranea (Jeanthon et al. 2000) Bhandari & Gupta 2014 [Thermotoga subterranea Jeanthon et al. 2000]
 Genere ?Thermopallium Duckworth et al. 1996
 Specie Thermopallium natronophilum Duckworth et al. 1996
 Genere Thermotoga Stetter and Huber 1986
 Specie ?T. katamachii Takahata et al. 2000
 Specie ?T. kuroii Takahata et al. 2000
 Specie T. maritima Stetter and Huber 1986 (specie tipo)
 Specie T. naphthophila Takahata et al. 2001
 Specie T. neapolitana Jannasch et al. 1989
 Specie T. petrophila Takahata et al. 2001
 Ordine Kosmotogales Bhandari & Gupta 2014
 Famiglia Kosmotogaceae Bhandari & Gupta 2014
 Genere Kosmotoga DiPippo et al. 2009 emend. Nunoura et al. 2010 [Thermococcoides Feng et al. 2010]
 Specie K. arenicorallina Nunoura et al. 2011
 Specie K. olearia DiPippo et al. 2009 (specie tipo)
 Specie K. pacifica L'Haridon et al. 2016
 Specie K. shengliensis (Feng et al. 2010) Nunoura et al. 2013 [Thermococcoides shengliensis Feng et al. 2010]
 Genere Mesotoga Nesbo et al. 2013
 Specie M. infera Ben et al. 2013
 Specie M. prima Nesbo et al. 2013
 Ordine Mesoaciditogales Itoh et al. 2015
 Famiglia Mesoaciditogaceae Itoh et al. 2015
 Genere Athalassotoga Itoh et al. 2015
 Specie Athalassotoga saccharophila Itoh et al. 2015
 Genere Mesoaciditoga Reysenbach et al. 2013
 Specie Mesoaciditoga lauensis Reysenbach et al. 2013
 Ordine Petrotogales Bhandari & Gupta 2014
 Famiglia Petrotogaceae Bhandari & Gupta 2014
 Genere Defluviitoga Ben Hania et al. 2012
 Specie Defluviitoga tunisiensis Ben Hania et al. 2012
 Genere Geotoga Davey et al. 1993
 Specie G. aestuarianus Holton et al. 2002
 Specie G. petraea Davey et al. 1993 (specie tipo)
 Specie G. subterranea Davey et al. 1993
 Genere Marinitoga Wery et al. 2001
 Specie M. hydrogenitolerans Postec et al. 2005
 Specie M. camini Wery et al. 2001 (specie tipo)
 Specie M. litoralis Postec et al. 2010
 Specie M. okinawensis Nunoura et al. 2007
 Specie M. piezophila Alain et al. 2002
 Genere Oceanotoga Jayasinghearachchi and Lal 2011
 Specie Oceanotoga teriensis Jayasinghearachchi and Lal 2011
 Genere Petrotoga Davey et al. 1993
 Specie P. halophila Miranda-Tello et al. 2007
 Specie P. mexicana Miranda-Tello et al. 2004
 Specie P. miotherma Davey et al. 1993 (specie tipo)
 Specie P. mobilis Lien et al. 1998
 Specie P. olearia L'Haridon et al. 2002
 Specie P. sibirica L'Haridon et al. 2002

Note

Altri progetti 

Batteri